A bicepsz az alábbiakat jelentheti:

 Kétfejű karizom
 Biceps, verstani kifejezés